Die Abkürzung AFO steht für:
 Air Force One
 Ausschuss für Funkortung
 Academia film Olomouc
 Advanced Force Operations
 Archiv für Orientforschung
 Architekturforum Oberösterreich

Abkürzung